Босут () — река в восточной Хорватии и западной Сербии, левый приток нижней Савы.

Длина — 132 км, площадь бассейна — 3097 км².

Река образуется в центральной Славонии из горы Диль, севернее города Славонски-Брод. Далее протекает по Срему и Воеводине. Впадает в реку Сава, близ одноимённого села Босут.

Города на реке Босут 
 Винковци.

Примечания

Ссылки 
 Mala Prosvetina Enciklopedija, Третье издание (1985); Prosveta; ISBN 86-07-00001-2

Притоки Савы
Реки Сербии
Реки Хорватии
География Вуковарско-Сремской жупании